Windschutz kann sein:

 Mikrofon-Windschutz
 Windschutzstreifen, zur Verhinderung von Flächenabtrag durch Wind
 Schutz von Menschen vor Hypothermie durch winddichte Kleidung oder Gegenstände (Strandkorb)
 Schutz von Messgeräten vor Wind und Instabilität, z. B. bei Reparatur- und Feldarbeiten oder auf einer Dachsternwarte. 
 Schutz einer Kocherflamme, beispielsweise bei Spiritus- oder Benzinkochern
 Windschutzscheibe und Windschott bei Fahrzeugen